Dans le jeu de rôle médiéval-fantastique Donjons et Dragons (D&D), l'Arborée (ou les Clairières olympiennes d'Arborée) est un plan extérieur d'alignement chaotique bon. 

Dans la première édition d'AD&D, l'Arborée était appelée Olympe. Elle fait partie des plans d'existence de la cosmologie standard de D&D, qui est employée dans les décors de campagne de Planescape, Greyhawk, et plusieurs éditions des Royaumes oubliés.

Description 

L'Arborée est un plan de passions et d'extrêmes. Les montagnes y sont immenses, les forêts profondes, les fleuves puissants et sauvages, et les habitants sont à la fois fêtards, bagarreurs, bons vivants et grands buveurs. La météo y change très rapidement, de façon imprévisible.

L'Arborée contient trois strates connues.

Strates

L'Olympe 

La première strate, l'Olympe, possède des frontières communes avec les plans voisins d'Ysgard et des Terres des bêtes ; le passage est donc possible entre l'Arborée et ces plans en certains endroits.

La strate de l'Olympe tire son nom du Mont Olympe, une gigantesque montagne dont les pentes et les tunnels permettent de rejoindre les autres plans où se trouvent les divinités grecques (à savoir le Plan Primaire, la Gaste Grise, Carcères, et la Géhenne).

C'est dans l'Olympe que se trouvent les royaumes des panthéons grec et elfe. Ces deux panthéons de divinités passent leur temps dans des fêtes et des festins. C'est également le domaine des déesses Sunie et Tymora. La Cour Elfique de Corellon Larethian, le dieu supérieur des elfes, s'y trouve.

Dans le Manuel des plans de la , la strate de l'Olympe prend le nom d'Arvandor.

L'Ossa 

L'Ossa est appelée Aquallor par les elfes. Cette strate prend la forme d'une vaste mer peu profonde et parsemée d'îles. C'est ici que vivent Sashelas des Abîmes, le dieu des elfes marins, et Poséidon, le dieu grec de la mer. La strate garde l'unique nom d'Aquallor dans le Manuel des plans de la .

Pélion 

Pélion, appelée Mithardir par les elfes, est une plaine infinie de sable et de neige où se trouvent les ruines d'un ancien peuple de titans. La déesse égyptienne Nephtys a son royaume ici. Comme pour Ossa, seul le nom Mithardir est utilisé dans le Manuel des plans de la .

Habitants 

Les protecteurs de l'Arborée sont les eladrins, qui sont de puissantes créatures célestes ressemblant à des elfes. Les lillends sont également courants : ce sont des créatures à torse humain et à queue de serpent, parées d'ailes d'oiseau. De nombreuses versions célestes et chaotiques de créatures communes sont aussi présentes en Arborée. Le plan héberge également de multiples créatures issues des légendes grecques, comme les cyclopes, les sphinx ou les géants.

L'Arborée connaît deux types principaux de suppliants (qui sont les âmes de mortels décédés). Les premiers sont les âmes d'elfes ; certains prennent la forme de créatures célestes tandis que d'autres sont absorbés par le plan lui-même, comme récompense posthume. Les seconds sont les ménades (ou bacchantes), qui passent leur temps à boire et à manger dans de bruyantes célébrations, auxquelles les visiteurs sont cordialement invités.

Influences mythologiques 

L'Arborée est inspirée par l'Olympe, le séjour des dieux dans la mythologie grecque. Elle s'appelait d'ailleurs Olympe dans la première édition des règles avancées de Donjons et dragons (AD&D), mais a été renommée en Arborée dans la seconde édition, ainsi que tous les autres plans qui tiraient leurs noms de la mythologie.

Références 

  David Cook et al., Guide des plans pour le MD, in Planescape cadre de campagne, TSR, Lake Geneva, 1996
  Jeff Grubb, Bruce R Cordell, David Noonan et al., Manual of the Planes, Wizards of the Coast, Seattle, 2001

Plan extérieur